Magnífico puede referirse a algunos personajes históricos han recibido el epíteto o sobrenombre de "El Magnífico"
Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médici, estadista italiano y gobernante de Florencia.
Solimán el Magnífico, sultán otomano.
Personas que reciben el tratamiento de "Magnífico":
Los rectores de universidad ("Rector Magnífico").
Otras personas ilustres.
A las obras:
 Los Magnificos, serie de televisión estadounidense cuyo título original era The A-Team.
 Los Magníficos, película derivada de la serie homónima.